Pocitos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Profesor Salvador Mazza, ort, Salta,

Mexiko 

 Pocitos, San Luis Potosí, Charcas, 
 Pocitos, Aguascalientes, 
 Pocitos, Veracruz, Tezonapa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar